Vasa Gymnasium:

Kommunalt svenskspråkigt gymnasium i Vasa, Finland
Gymnasieskola med teknisk linje i Stockholm under åren 1964-1990, beskriven i artikeln Vasa Real
Mindre gymnasium i Arboga

Externa länkar
Vasa gymnasium, Arboga
Vasa gymnasium, Vasa, Finland